Guttormsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom scandinave Guttorm, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1968), musicien de jazz norvégien ;
  (né en 1950), musicien de jazz norvégien ;
  (1884–1964), athlète norvégien ;
  (né en 1942), patineur de vitesse norvégien ;
 Sondre Guttormsen (né en 1999), athlète norvégien ;
  (né en 1942), homme politique norvégien.

Notes et références

Voir aussi